The Age of Quarrel () — дебютный студийный альбом нью-йоркской хардкор-панк-группы Cro-Mags. Был издан лейблом Profile Records в 1986 году и переиздан в 1994 году лейблом Another Planet на одном диске со вторым альбомом группы — Best Wishes. Музыкальное видео песни «We Gotta Know» было показано на MTV. Это был один из первых видеоклипов, в котором можно было увидеть крауд-сёрфинг.

Об альбоме 
Большинство композиций альбома спеты Джоном Джозефом и отличаются быстрым темпом. Однако, такие треки, как «Malfunction», «Seekers of the Truth» и «Life of My Own» — более медленные, предвосхищающие влияние метала на следующий проект группы, кроссовер-трэш альбом Best Wishes.

Название альбома происходит от определения Кали-юги — современной эпохи согласно индуистскому временному циклу. Этот санскритский термин можно перевести как «век раздора», «век обмана» или «век иллюзии». Кали-юга является четвёртой эпохой или югой, которая характеризуется деградацией населения, войнами, раздорами и обманом.

Трек «It’s the Limit» появляется в игре 2008 года Grand Theft Auto IV. Его играет радиостанция LCHC (отсылка к Liberty City Hardcore). Так как Grand Theft Auto IV смоделирована на Нью-Йорк, создатели игры избрали эту песню как представляющую нью-йоркскую хардкор-сцену.

Список композиций 
 «We Gotta Know» — 3:24
 «World Peace» — 2:13
 «Show You No Mercy» — 1:58
 «Malfunction» — 3:43
 «Street Justice» — 1:33
 «Survival of the Streets» — 1:06
 «Seekers of the Truth» — 4:03
 «It’s the Limit» — 1:43
 «Hard Times» — 1:40
 «By Myself» — 2:35
 «Don’t Tread On Me» — 1:20
 «Face the Facts» — 1:41
 «Do Unto Others» — 1:50
 «Life of My Own» — 2:53
 «Signs of the Times» — 2:03

Примечания

Ссылки 
 
 Parris Mayhew’s Cro-Mags Website

Альбомы США
Дебютные альбомы 1986 года
Альбомы Cro-Mags
Индуизм в массовой культуре
Альбомы Profile Records